L'Open de Pittsburgh 2023 est l'édition 2023 du tournoi de squash Open de Pittsburgh qui se déroule du 8 au  à Pittsburgh. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participants dont huit têtes de série.

Le tournoi voit le retour du champion du monde Ali Farag absent du circuit depuis octobre à cause d'une blessure au pied mais il échoue en quart de finale face à Youssef Soliman.

Diego Elías remporte son  tournoi d'affilée après le Tournoi des champions et le Motor City Open et reste invaincu en 2023.

Dotation et points 
En 2023, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Pittsburgh
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2023
Sport aux États-Unis en février 2023
Squash en 2023